Mark Ormrod est un nom pouvant désigner:

 (1957-2020), historien gallois
Mark Ormrod (né en 1982), athlète australien, spécialiste en 400m
 (né en 1983), athlète d'Invictus et officier de marine britannique

Voir aussi

Ormrod, Mark